Reservation ist

 das in der Schweizer Standardsprache anstelle von Reservierung gebrauchte Wort
 ein mittelalterlicher Rechtsbegriff
 die Bezeichnung für Reservate der Indianer in den USA, siehe Indianerreservat
 ein Verhaltensmuster in der Softwareentwicklung, siehe Reservierung
Siehe auch:
 Reservation Lake